Роберт Уилкс (1664, Дублин — 27 февраля 1732) — британский , «актёр-менеджер», театральный деятель.

Биография 
Служил у дипломата Р. Саутвелла, затем в армии Вильгельма III Оранского.

Сценическую деятельность начал в 1690 году в театре «Друри-Лейн», затем в 1691—1693 годах выступал на сцене Дублинского театра Smock Alley, где завоевал большую популярность, после чего снова вернулся в «Друри-Лейн».

Считал себя прежде всего актёром и имел большой успех в популярных комических «фопах».

В 1711—1732 годах совместно с Б. Бутсом и К. Сиббером руководил лондонским театром «Друри-Лейн».

Успех Р. Уилксу принесли комические роли в пьесах Дж. Фаркера: Гарри Уайльдер («Верная супружеская чета» и «Сэр Гарри Уайльдер»), капитан Плюм («Офицер вербовщик»), Арчер («Хитрый план щёголей»); роль дона Феликса в комедийной пьесе миссис Сюзанны Сентливры «Чудо». Исполнял также роли Макдуфа («Макбет») и Гамлета Шекспира.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967
 История западноевропейского театра, т. 2. М., 1957.

Ссылки 
 Биография

Театральные деятели Великобритании